Het Afrikaans kampioenschap voetbal vrouwen 2010 (of CAF vrouwenkampioenschap) was de 9e editie van dit voetbaltoernooi voor landenteams. Het vond plaats van 31 oktober tot en met 14 november in Zuid-Afrika.

Nigeria werd voor de achtste keer kampioen door in de finale titelverdediger Equatoriaal Guinee met 4-2 te verslaan. Het toernooi gold tegelijk als het Afrikaanse kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2011. Met het behalen van de finale plaatsten beide landen zich ook voor dit WK.

Kwalificatie

Voorronde

Eerste ronde

 1: Namibië trok zich na de eerste wedstrijd terug

Eindronde

Gekwalificeerde landen 

Het eindtoernooi werd in de plaatsen Daveyton en Tembisa in de grootstedelijke gemeente Ekurhuleni de provincie Gauteng gespeeld.

Groepsfase

Groep A

Alle tijden zijn lokaal (UTC+2)

Groep B

All tijden zijn lokaal (UTC+2)

Knock-outfase

Halve finale
Alle tijden zijn lokaal (UTC+2)

Om derde plaats

Finale

Kampioen 

CAF-vrouwenkampioenschap
Voetbal in 2010
Voetbal in Zuid-Afrika
Sportevenement in Zuid-Afrika